Аганіно— село в Бабаєвському районі Вологодської області (Борисовське сільське поселення).
 Аганіно— село в Бабаєвському районі Вологодської області (Центральне сільське поселення).